Harry Potter e o Cálice de Fogo — o livro
 Harry Potter e o Cálice de Fogo (filme) — o filme
 Harry Potter and the Goblet of Fire (jogo eletrônico) — o jogo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura